Ulas bezeichnet:

 eine Stadt und Landkreis in der Provinz Sivas/Türkei, siehe Ulaş
 ein Dorf und Aldeia im Suco Taiboco, Verwaltungsamt Pante Macassar, Gemeinde Oecusse/Osttimor, siehe Taiboco